Gudo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gudo, administrativ by, Jawa Timur,

Schweiz 

 Gudo, Ticino, ort, 

Robotskapade Indonesienförgreningar